Kabinett Held bezeichnet verschiedene bayerische Landesregierungen unter Heinrich Held (BVP):
 Kabinett Held I (1924–1928)
 Kabinett Held II (1928–1933)

Siehe auch:
 Kabinett Heldt